Емилио Ернандез има више значења:

 Емилио Ернандез (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилио Ернандез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику